Stürzebecher ist der Familienname folgender Personen:

 Jörg Stürzebecher (1939–2007), deutscher Chemiker
 Maria Stürzebecher (* 1974), deutsche Kunsthistorikerin, Publizistin und Kuratorin